AGP puede referirse a:
 Accelerated Graphics Port, un puerto informático desarrollado por Intel.
 Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, en su código IATA.
 Acción Global de los Pueblos, red internacional de colectivos u organizaciones anticapitalistas.
 Almacenamiento Geológico Profundo, un método de almacenamiento de residuos radioactivos.
 Agapornis (banda) es un Grupo de cumbia

Siglas